Torta di riso (torta degli addobbi) – dolce tipico della cucina bolognese
 Torta di riso – torta salata tipica della cucina ligure
 Torta di riso – dolce tipico della cucina asiatica
 Torta di riso – programma televisivo italiano